Елена Васильевна Васильева:
* Васильева, Елена Васильевна (род. 1976) — российская футболистка.
 Васильева, Елена Васильевна (1900—?) — педагог, депутат Верховного Совета СССР III и IV созывов от Карельской АССР.
 Васильева, Елена Васильевна (1917—1998) — льноводка, депутат Верховного Совета СССР I созыва от Удмуртской АССР.